

Miejscowości w Polsce 
 Barłogi – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola
 Barłogi – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Kurów
 Barłogi – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bobrowice
 Barłogi – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Grzegorzew
 Barłogi – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Rzgów

Inne 
 Barłogi-Osada Leśna – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Tuchola

 Barłogi – stacja kolejowa